Narberth (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Narberth (Wales), een plaats in Wales